Yen-tzu bezeichnet:

Yan Ying
Yanzi chunqiu